Classement par ordre alphabétique

 Alexander Werth (1901, Saint-Pétersbourg  1969, Paris), journaliste et correspondant de guerre britannique ;
 Elzanne Werth (* 1988), nageuse sud-africaine ;
 Isabell Werth (* 1969, Rheinberg), une cavalière allemande ;
 Jayson Richard Werth (* 1979, Springfield), un joueur de baseball ;
 Le comte Jean de Werth (1595, Büttgen  1652), général allemand ;
 Joseph Werth (* 1952, Karaganda) ;
 Léon Werth (1878, Remiremont  1955, Paris), écrivain et critique d'art français ;
 Nicolas Werth (* 1950), historien français ;
 Suitbert de Werth.

Toponyme 
 Mont Werth, une montagne des îles Kerguelen.

Voir aussi 
 
  ()
 

Patronyme allemand
Patronyme juif